Huallaga (rivier), een rivier in Peru
Huallaga (provincie), een provincie van Peru
Huallaga (district), een district in de Peruviaanse provincie Bellavista